Цветоеды () — род пластинчатоусых, состоящий из примерно 1000 видов. Общее для всех видов — питание личинок корнями травянистых растений, что приносит вред при их питании на сельскохозяйственных культурах. Один из видов, Anomala orientalis, был интродуцирован в Северную Америку, и с тех пор стал основным вредителем в средне-атлантических штатах.

Описание 
Жуки длиной от 6 до 12 мм. Усики девятисегментные. Переднеспинка не покрыта пушком.

Виды 
 Anomala abraensis
 Anomala accincta
 Anomala achrogastra
 Anomala acromialis
 Anomala acusigera
 Anomala acutangula
 Anomala adhaerescens
 Anomala adscita
 Anomala adunca
 Anomala adustula
 Anomala aegrota
 Anomala aelia
 Anomala aeneiventris
 Anomala aeneoprasina
 Anomala aeneotincta
 Anomala aequalis
 Anomala aereiventris
 Anomala aericollis
 Anomala aeruginosa
 Anomala affinis
 Anomala afghana
 Anomala agilis
 Anomala aglaos
 Anomala ahlwarthi
 Anomala ahrensi
 Anomala albaya
 Anomala albopilosa
 Anomala alinae
 Anomala amarginata
 Anomala amoena
 Anomala amphicoma
 Anomala amychodes
 Anomala anacantha
 Anomala anchoralis
 Anomala ancilla
 Anomala andamanica
 Anomala andradei
 Anomala angolana
 Anomala anguliceps
 Anomala angulicollis
 Anomala angulipennis
 Anomala angusta
 Anomala annamensis
 Anomala anodonta
 Anomala anoguttata
 Anomala anoxantha
 Anomala antennata
 Anomala anthracina
 Anomala anthusa
 Anomala antica
 Anomala antiqua
 Anomala antis
 Anomala apacheana
 Anomala aphodioides
 Anomala apogonioides
 Anomala arara
 Anomala ardoini
 Anomala arida
 Anomala arrawaka
 Anomala artemida
 Anomala arthuri
 Anomala aruensis
 Anomala asaitoae
 Anomala aspera
 Anomala aspersa
 Anomala assimilis
 Anomala atjehana
 Anomala atomogramma
 Anomala atriventris
 Anomala atrivillosa
 Anomala atrocyanea
 Anomala atrovirens
 Anomala attenuata
 Anomala aulacoides
 Anomala aulax
 Anomala aureoflava
 Anomala aureola
 Anomala auriculata
 Anomala auripennis
 Anomala aurora
 Anomala ausonia
 Anomala australis
 Anomala ayjikcala
 Anomala babai
 Anomala badia
 Anomala baeri
 Anomala bakeri
 Anomala balduina
 Anomala balzapambae
 Anomala bandicola
 Anomala barbarae
 Anomala barbellata
 Anomala barbellicauda
 Anomala barbicollis
 Anomala basalis
 Anomala batesi
 Anomala beckeri
 Anomala bedeli
 Anomala behnei
 Anomala belingana
 Anomala bella
 Anomala bengalensis
 Anomala bernhardti
 Anomala biakensis
 Anomala bicolor
 Anomala bidolii
 Anomala bidoupensis
 Anomala bifida
 Anomala biformis
 Anomala biharensis
 Anomala bilobata
 Anomala bilunata
 Anomala bimaculata
 Anomala bimarginata
 Anomala binata
 Anomala binotata
 Anomala bipunctata
 Anomala bivirgulata
 Anomala blaisei
 Anomala blanchardi
 Anomala bogotensis
 Anomala bohemani
 Anomala boliviana
 Anomala bonguana
 Anomala boromensis
 Anomala bottae
 Anomala bousqueti
 Anomala bouyeri
 Anomala brachycaula
 Anomala brachypus
 Anomala brancuccii
 Anomala breviceps
 Anomala brevidens
 Anomala brevihirta
 Anomala brevior
 Anomala breviuscula
 Anomala bruchiana
 Anomala bruchomorpha
 Anomala bruggei
 Anomala brunnea
 Anomala brunnipennis
 Anomala bryani
 Anomala bulbicaula
 Anomala burgeoni
 Anomala butensis
 Anomala butleri
 Anomala butuana
 Anomala buxtoni
 Anomala caduca
 Anomala caffra
 Anomala calcarata
 Anomala calceata
 Anomala callifera
 Anomala calligrapha
 Anomala calpurnia
 Anomala calymmophora
 Anomala camancha
 Anomala camarinensis
 Anomala canisia
 Anomala cantori
 Anomala cantorioides
 Anomala capillula
 Anomala carcina
 Anomala cardinalis
 Anomala carinifrons
 Anomala cariniventris
 Anomala cassiana
 Anomala castanea
 Anomala castaneoventris
 Anomala castelnaui
 Anomala catenatopunctata
 Anomala catochlora
 Anomala catoxantha
 Anomala cavifrons
 Anomala celebica
 Anomala ceramica
 Anomala ceramopyga
 Anomala cerea
 Anomala chalcescens
 Anomala chalcites
 Anomala chalcophysa
 Anomala chalcoptera
 Anomala chalybaea
 Anomala chalybeipennis
 Anomala chamaeleon
 Anomala championi
 Anomala chanleri
 Anomala chapini
 Anomala chevrolati
 Anomala chiriquina
 Anomala chlorocarpa
 Anomala chloroderma
 Anomala chloronota
 Anomala chlorophylla
 Anomala chloroptera
 Anomala chloropus
 Anomala chloropyga
 Anomala chlorosoma
 Anomala chlorotica
 Anomala choui
 Anomala chromicolor
 Anomala chrysochlora
 Anomala chrysochroma
 Anomala cicatricosa
 Anomala ciliatipes
 Anomala cinaedias
 Anomala cinderella
 Anomala cingulata
 Anomala cirroides
 Anomala citrina
 Anomala cladera
 Anomala clarescens
 Anomala clarivillosa
 Anomala clathrata
 Anomala clerica
 Anomala clodia
 Anomala cludtsi
 Anomala clypeata
 Anomala cnethopyga
 Anomala cobala
 Anomala cochlearia
 Anomala coffea
 Anomala cognata
 Anomala coiffaiti
 Anomala collotra
 Anomala colluta
 Anomala colma
 Anomala colobocaula
 Anomala colonica
 Anomala columbica
 Anomala comma
 Anomala communis
 Anomala compacta
 Anomala compressicollis
 Anomala concavifronta
 Anomala concha
 Anomala concinna
 Anomala conformis
 Anomala confrater
 Anomala conjuga
 Anomala connectens
 Anomala conradti
 Anomala constanti
 Anomala constricta
 Anomala contenta
 Anomala controversa
 Anomala convexa
 Anomala coolsi
 Anomala corpulenta
 Anomala corrugata
 Anomala corruscans
 Anomala corvina
 Anomala costulata
 Anomala coxalis
 Anomala cpustulata
 Anomala crassa
 Anomala crassipyga
 Anomala crassisura
 Anomala crassiuscula
 Anomala cribrata
 Anomala cribriceps
 Anomala crinicollis
 Anomala crinifrons
 Anomala crucialis
 Anomala cruralis
 Anomala crypsinoa
 Anomala cucusa
 Anomala cuprascens
 Anomala cuprea
 Anomala cupreovariolosa
 Anomala cupripes
 Anomala cupritarsis
 Anomala cupriventris
 Anomala curata
 Anomala curator
 Anomala curva
 Anomala cyanipennis
 Anomala cyclops
 Anomala cypriochalcea
 Anomala cypriogastra
 Anomala czorni
 Anomala daimiana
 Anomala dairamensis
 Anomala dalatensis
 Anomala dalbergiae
 Anomala damara
 Anomala daniorum
 Anomala dapitana
 Anomala dasypyga
 Anomala dawnensis
 Anomala decolor
 Anomala decorata
 Anomala delagoa
 Anomala delavayi
 Anomala deliana
 Anomala delicata
 Anomala delkeskampi
 Anomala deltoides
 Anomala densa
 Anomala densepunctata
 Anomala denticollis
 Anomala denticrus
 Anomala denticulata
 Anomala dentifera
 Anomala deserta
 Anomala desiccata
 Anomala despumata
 Anomala detunei
 Anomala devia
 Anomala devota
 Anomala diabla
 Anomala dichromiceps
 Anomala diehli
 Anomala digitata
 Anomala diglossa
 Anomala digressa
 Anomala dilatata
 Anomala dimidiata
 Anomala diplopsyla
 Anomala discalis
 Anomala discordabilis
 Anomala discors
 Anomala discrepans
 Anomala disparilis
 Anomala dissimilis
 Anomala distanti
 Anomala distinguenda
 Anomala dita
 Anomala diurna
 Anomala diversicolor
 Anomala diversipennis
 Anomala divisa
 Anomala djampeana
 Anomala dohertyi
 Anomala dolichophalla
 Anomala donovani
 Anomala dorsalis
 Anomala dorsata
 Anomala dorsopicta
 Anomala dorsosignata
 Anomala doryphorina
 Anomala dossidea
 Anomala drusilla
 Anomala dubia
 Anomala dudleyi
 Anomala durvillei
 Anomala dussumieri
 Anomala ebenina
 Anomala ecbolima
 Anomala echinata
 Anomala eckhardti
 Anomala edentula
 Anomala egregia
 Anomala eksae
 Anomala elaphoceroides
 Anomala elberti
 Anomala ellipsis
 Anomala elongata
 Anomala emortualis
 Anomala encausta
 Anomala enganensis
 Anomala ennia
 Anomala erosa
 Anomala errans
 Anomala ertli
 Anomala erubescens
 Anomala esakii
 Anomala esmeralda
 Anomala estrella
 Anomala etnaensis
 Anomala eucardia
 Anomala eulissa
 Anomala eumyops
 Anomala euops
 Anomala eusticta
 Anomala eventifera
 Anomala exanthematica
 Anomala exaratior
 Anomala excolens
 Anomala exigua
 Anomala exilis
 Anomala eximia
 Anomala exitialis
 Anomala exoleta
 Anomala exoletoides
 Anomala expallescens
 Anomala expansa
 Anomala expedita
 Anomala fallaciosa
 Anomala fasciolata
 Anomala fausta
 Anomala felicia
 Anomala femoralis
 Anomala fergussonensis
 Anomala ferrea
 Anomala ferruginea
 Anomala fibula
 Anomala filigera
 Anomala fissilabris
 Anomala fissula
 Anomala flagellata
 Anomala flamina
 Anomala flavacoma
 Anomala flaveola
 Anomala flaviana
 Anomala flavilimbata
 Anomala flavipennis
 Anomala flavipunctuata
 Anomala flaviventris
 Anomala flavizona
 Anomala flavofasciata
 Anomala flavofemorata
 Anomala flavoguttata
 Anomala flavolineata
 Anomala flavonotata
 Anomala flavopicta
 Anomala flavoscutellata
 Anomala flavovaria
 Anomala flohri
 Anomala florina
 Anomala foliacea
 Anomala forbesi
 Anomala forcipalis
 Anomala forreri
 Anomala forstroemi
 Anomala foveiceps
 Anomala fracta
 Anomala francottei
 Anomala freyi
 Anomala fukiensis
 Anomala fulgidicollis
 Anomala fulvescens
 Anomala fulvia
 Anomala fulvocalceata
 Anomala fulvocostata
 Anomala fulvofusca
 Anomala fulvohirta
 Anomala fulvopicea
 Anomala funebris
 Anomala furcula
 Anomala fuscaoaerea
 Anomala fuscicauda
 Anomala fusciceps
 Anomala fuscoaenea
 Anomala fuscosignata
 Anomala fuscovelata
 Anomala fuscoviridis
 Anomala fuscula
 Anomala fusitibia
 Anomala gaja
 Anomala gallana
 Anomala ganganensis
 Anomala gemella
 Anomala gemelloprasina
 Anomala geniculata
 Anomala gentilis
 Anomala ghindana
 Anomala glabra
 Anomala glaseri
 Anomala globulata
 Anomala goergeni
 Anomala gordiana
 Anomala gracilenta
 Anomala graminea
 Anomala grandis
 Anomala granulata
 Anomala granulicauda
 Anomala granuliformis
 Anomala grassei
 Anomala graueri
 Anomala gravida
 Anomala grossepunctata
 Anomala gualberta
 Anomala guatemalena
 Anomala gudzenkoi
 Anomala guessfeldi
 Anomala gypaeetus
 Anomala haliaeetus
 Anomala hamigera
 Anomala handschini
 Anomala hardyorum
 Anomala harpagophysa
 Anomala hassoni
 Anomala hebescens
 Anomala hebridarum
 Anomala hemiseca
 Anomala herbacea
 Anomala hesychastria
 Anomala heterocostata
 Anomala heteroglypha
 Anomala heterostigma
 Anomala heterotricha
 Anomala hiata
 Anomala hilaria
 Anomala hirsutoides
 Anomala hirsutula
 Anomala hirtidorsa
 Anomala hirtipyga
 Anomala hispidipennis
 Anomala hispidula
 Anomala hoegei
 Anomala holomelaena
 Anomala hondurae
 Anomala hopei
 Anomala hoplites
 Anomala hoplocosmeta
 Anomala hoppi
 Anomala hortensia
 Anomala humeralis
 Anomala hygina
 Anomala hylobia
 Anomala hymenalis
 Anomala hymenoptera
 Anomala igniceps
 Anomala ignicolor
 Anomala ignipes
 Anomala ikuthana
 Anomala illusa
 Anomala immatura
 Anomala immeliorata
 Anomala imperfecta
 Anomala imperialae
 Anomala imperialis
 Anomala imperspicabilis
 Anomala impressicollis
 Anomala incolumis
 Anomala inconcinna
 Anomala inconsueta
 Anomala indistincta
 Anomala inepta
 Anomala inexpecta
 Anomala infans
 Anomala infantilis
 Anomala inguinalis
 Anomala innocens
 Anomala innuba
 Anomala inopinata
 Anomala insipida
 Anomala insitiva
 Anomala insularis
 Anomala insulicola
 Anomala interna
 Anomala interrupta
 Anomala intrusa
 Anomala irianensis
 Anomala irideorufa
 Anomala iridicollis
 Anomala ishidai
 Anomala ismeria
 Anomala itohi
 Anomala itoi
 Anomala iwasei
 Anomala jacobsoni
 Anomala jansoni
 Anomala javana
 Anomala jeanvoinei
 Anomala jocosa
 Anomala jokoana
 Anomala juquilensis
 Anomala kalliesi
 Anomala kaltengensis
 Anomala kameruna
 Anomala kanei
 Anomala kannegieteri
 Anomala kansana
 Anomala kapangana
 Anomala kapiriensis
 Anomala katherine
 Anomala katsurai
 Anomala keiana
 Anomala keithi
 Anomala keniae
 Anomala keralensis
 Anomala ketambeana
 Anomala kigonserae
 Anomala kinabalensis
 Anomala kindiae
 Anomala kintaroi
 Anomala kirgisica
 Anomala knapperti
 Anomala kochi
 Anomala kokodae
 Anomala koreana
 Anomala kristenseni
 Anomala krivani
 Anomala kuatuna
 Anomala kudatina
 Anomala kuehni
 Anomala kuekenthali
 Anomala laccata
 Anomala laesicollis
 Anomala laeta
 Anomala laetabilis
 Anomala laevigata
 Anomala laevisulcata
 Anomala lamdongica
 Anomala langbianensis
 Anomala laniventris
 Anomala laosensis
 Anomala laotica
 Anomala lasikina
 Anomala lasiocnemis
 Anomala latefemorata
 Anomala latericostulata
 Anomala lateripila
 Anomala laticlypea
 Anomala latifalculata
 Anomala latipes
 Anomala latiuscula
 Anomala lenticula
 Anomala leonfairmairei
 Anomala leopardina
 Anomala leotaudi
 Anomala leprodes
 Anomala leptopoda
 Anomala levicollis
 Anomala libidinosa
 Anomala lieftincki
 Anomala lignea
 Anomala ligulipes
 Anomala limata
 Anomala limatipennis
 Anomala limbaticollis
 Anomala limbifera
 Anomala limbipennis
 Anomala limbourgi
 Anomala limon
 Anomala lineata
 Anomala lineatopennis
 Anomala linelli
 Anomala lipodes
 Anomala lissopyga
 Anomala livia
 Anomala loi
 Anomala longicarcarata
 Anomala longiceps
 Anomala longiclypea
 Anomala longicornis
 Anomala longidentata
 Anomala longilamina
 Anomala longipennis
 Anomala longisacculata
 Anomala lucasi
 Anomala lucens
 Anomala luciae
 Anomala lucicola
 Anomala lucida
 Anomala lucidula
 Anomala luctuosa
 Anomala luculenta
 Anomala ludgera
 Anomala ludoviciana
 Anomala lujae
 Anomala luminosa
 Anomala luniclypealis
 Anomala luridicollis
 Anomala lutea
 Anomala luticolor
 Anomala luwukensis
 Anomala machatschkei
 Anomala macrophalla
 Anomala macrophthalma
 Anomala macrophylla
 Anomala maculicollis
 Anomala maculifemorata
 Anomala maculipyga
 Anomala madangensis
 Anomala madrasica
 Anomala mahakamensis
 Anomala makondae
 Anomala malabariensis
 Anomala malaisei
 Anomala malayensis
 Anomala malukana
 Anomala mancipulla
 Anomala mandli
 Anomala manguliana
 Anomala manseri
 Anomala manuselensis
 Anomala margina
 Anomala marginipennis
 Anomala martini
 Anomala masaakii
 Anomala mascula
 Anomala matangensis
 Anomala mathildae
 Anomala matricula
 Anomala matzenaueri
 Anomala mausonica
 Anomala medellina
 Anomala medorensis
 Anomala megalia
 Anomala megalonyx
 Anomala megalops
 Anomala megaparamera
 Anomala meggitti
 Anomala melanogastra
 Anomala melattia
 Anomala melitta
 Anomala menadensis
 Anomala menadocola
 Anomala mendica
 Anomala merkli
 Anomala mersa
 Anomala merula
 Anomala mesocnemis
 Anomala mesosticta
 Anomala metella
 Anomala metonidia
 Anomala m-fuscum
 Anomala micans
 Anomala micanticollis
 Anomala micholitzi
 Anomala microda
 Anomala micronyx
 Anomala millepora
 Anomala millestriga
 Anomala millingeni
 Anomala mimikensis
 Anomala minahassae
 Anomala minangorum
 Anomala minima
 Anomala ministrans
 Anomala minuta
 Anomala minutissima
 Anomala miokoana
 Anomala mirabilis
 Anomala mirita
 Anomala misandria
 Anomala mixeana
 Anomala miyakona
 Anomala mizusawai
 Anomala modesta
 Anomala mollis
 Anomala monachula
 Anomala mongolica
 Anomala monochroa
 Anomala monogramma
 Anomala montana
 Anomala moquina
 Anomala morettoi
 Anomala morissaei
 Anomala moroni
 Anomala motschulskyi
 Anomala muchei
 Anomala multistriata
 Anomala munda
 Anomala muricata
 Anomala murphyi
 Anomala mus
 Anomala mutabilis
 Anomala mutans
 Anomala myanmarensis
 Anomala myriospila
 Anomala mystica
 Anomala nainitalii
 Anomala nathani
 Anomala neglecta
 Anomala nepalensis
 Anomala nerissa
 Anomala nervulata
 Anomala niasiana
 Anomala nigrescens
 Anomala nigripes
 Anomala nigriventris
 Anomala nigrocincta
 Anomala nigroflava
 Anomala nigrolineata
 Anomala nigromarginata
 Anomala nigropicta
 Anomala nigroscripta
 Anomala nigroscutellata
 Anomala nigrosellata
 Anomala nigrosulcata
 Anomala nigrosuturata
 Anomala nigrovaria
 Anomala nigrovestita
 Anomala nigrovirens
 Anomala niijimae
 Anomala nikodymi
 Anomala nilgirensis
 Anomala nimbosa
 Anomala nipsanensis
 Anomala nitescens
 Anomala noctibibo
 Anomala noctivaga
 Anomala nocturna
 Anomala nomurai
 Anomala nona
 Anomala novoguineensis
 Anomala nubeculosa
 Anomala nycterina
 Anomala obbiana
 Anomala obesa
 Anomala obliquipunctata
 Anomala obliquisulcata
 Anomala oblivia
 Anomala obovata
 Anomala obscurata
 Anomala obscuripes
 Anomala obscuroaenea
 Anomala obsoleta
 Anomala obtusicollis
 Anomala ochii
 Anomala ochrogastra
 Anomala ochroptera
 Anomala octiescostata
 Anomala odila
 Anomala oedematosa
 Anomala oehleri
 Anomala ogloblini
 Anomala ohmomoi
 Anomala okapaensis
 Anomala okushimai
 Anomala oleaginea
 Anomala olivacea
 Anomala olivea
 Anomala olivieri
 Anomala opacicollis
 Anomala opaconigra
 Anomala opalina
 Anomala ophthalmica
 Anomala ordinata
 Anomala orichalcescens
 Anomala orientalis
 Anomala osakana
 Anomala osmanlis
 Anomala ovalis
 Anomala ovampoa
 Anomala ovatula
 Anomala oxiana
 Anomala oxylabis
 Anomala pacholatkoi
 Anomala pagana
 Anomala palaestina
 Anomala palawana
 Anomala pallens
 Anomala palleola
 Anomala palleopyga
 Anomala pallida
 Anomala pallidula
 Anomala palopona
 Anomala panamensis
 Anomala papagoana
 Anomala papuensis
 Anomala papuna
 Anomala parallela
 Anomala paralucidula
 Anomala parastasioides
 Anomala parca
 Anomala pardalina
 Anomala parotidea
 Anomala parvaeucoma
 Anomala peguensis
 Anomala pellucida
 Anomala penai
 Anomala pendleburyi
 Anomala peninsularis
 Anomala perakensis
 Anomala pernambucana
 Anomala perplexa
 Anomala personata
 Anomala perspicax
 Anomala pertinax
 Anomala phaeogastra
 Anomala phaeoloma
 Anomala phagedaenica
 Anomala phalaena
 Anomala phanthietica
 Anomala phimotica
 Anomala phlyctenopyga
 Anomala phodopyga
 Anomala phosphora
 Anomala phthysica
 Anomala phuquocica
 Anomala phyllis
 Anomala phyllochroma
 Anomala piccolina
 Anomala pictipes
 Anomala picturella
 Anomala pilicauda
 Anomala pilifrons
 Anomala piliscutella
 Anomala pilosella
 Anomala pilosipennis
 Anomala pincelada
 Anomala pinguis
 Anomala piruensis
 Anomala placida
 Anomala plagiata
 Anomala planata
 Anomala planelytra
 Anomala planicauda
 Anomala planicorna
 Anomala platypyga
 Anomala plebeja
 Anomala plectrophora
 Anomala pleuritica
 Anomala plurisulcata
 Anomala polina
 Anomala polita
 Anomala polyanor
 Anomala polygona
 Anomala pomona
 Anomala ponticula
 Anomala pontualei
 Anomala popayana
 Anomala porcia
 Anomala porovatula
 Anomala porrecta
 Anomala posterior
 Anomala potanini
 Anomala praecellens
 Anomala praeclara
 Anomala praecoxalis
 Anomala praematura
 Anomala praenitens
 Anomala praetendinosa
 Anomala prasinicollis
 Anomala prisca
 Anomala probativa
 Anomala procrastinator
 Anomala proctolasia
 Anomala profundisulca
 Anomala projecta
 Anomala prolixa
 Anomala propinqua
 Anomala prudentia
 Anomala pseudoclarescens
 Anomala pseudoeucoma
 Anomala ptenomeloides
 Anomala pubescens
 Anomala pubifera
 Anomala pudica
 Anomala pulchripes
 Anomala pumilis
 Anomala pumiloides
 Anomala punctatipennis
 Anomala punctatissima
 Anomala puncticeps
 Anomala puncticlypea
 Anomala punctipennis
 Anomala punctulicollis
 Anomala pupillata
 Anomala purpureiventris
 Anomala pygidialis
 Anomala pyricollis
 Anomala pyxexcavata
 Anomala pyxofera
 Anomala quadricalcarata
 Anomala quadrigemina
 Anomala quadripartita
 Anomala quadripunctata
 Anomala quelparta
 Anomala quiche
 Anomala quirina
 Anomala rabdogastra
 Anomala rantena
 Anomala raphiocaula
 Anomala raui
 Anomala raydoma
 Anomala recordata
 Anomala rectodonta
 Anomala repensa
 Anomala repressa
 Anomala resplendens
 Anomala retusicollis
 Anomala rhizotrogoides
 Anomala rhodomela
 Anomala rhodope
 Anomala rhynchophalla
 Anomala ribbei
 Anomala richteri
 Anomala ricovera
 Anomala rigoberta
 Anomala ritsemae
 Anomala robiginosa
 Anomala robinsoni
 Anomala rojkoffi
 Anomala ronana
 Anomala rosenbergi
 Anomala rothschildti
 Anomala rotundata
 Anomala rotundiceps
 Anomala rotundicollis
 Anomala ruatana
 Anomala rubida
 Anomala rubra
 Anomala rubricollis
 Anomala rubripes
 Anomala ruficapilla
 Anomala rufina
 Anomala rufiventris
 Anomala rufocuprea
 Anomala rufoides
 Anomala rufopartita
 Anomala rufozonula
 Anomala rufula
 Anomala rugiclypea
 Anomala ruginosa
 Anomala rugipennis
 Anomala rugosa
 Anomala rugulicollis
 Anomala rugulipennis
 Anomala russaticeps
 Anomala russiventris
 Anomala sabana
 Anomala sabinae
 Anomala saetipes
 Anomala sagax
 Anomala sagiens
 Anomala saitoi
 Anomala sakaii
 Anomala salticola
 Anomala samarensis
 Anomala sambalanga
 Anomala sampitana
 Anomala sanchezi
 Anomala sandersoni
 Anomala sangirana
 Anomala saopyga
 Anomala sapa
 Anomala sapada
 Anomala sarasinorum
 Anomala sarawakensis
 Anomala sarmiensis
 Anomala sassana
 Anomala satulagi
 Anomala sauteri
 Anomala sawahana
 Anomala saya
 Anomala scheepmakeri
 Anomala schereri
 Anomala schoenfeldti
 Anomala schultzeana
 Anomala scintillans
 Anomala scopas
 Anomala sebakuana
 Anomala sejuncta
 Anomala semenovi
 Anomala semiaenea
 Anomala semicastanea
 Anomala semicincta
 Anomala semicingulata
 Anomala semicuprea
 Anomala semilivida
 Anomala semilla
 Anomala seminigra
 Anomala seminitens
 Anomala semiovalis
 Anomala semipurpurea
 Anomala semitonsa
 Anomala semiusta
 Anomala semivirens
 Anomala semperiana
 Anomala sempronia
 Anomala senegalensis
 Anomala sentaniensis
 Anomala separata
 Anomala sericangula
 Anomala sericipennis
 Anomala servilis
 Anomala seticrus
 Anomala sexmaculata
 Anomala shimenensis
 Anomala shirakii
 Anomala siamensis
 Anomala sibilensis
 Anomala sibuyana
 Anomala siccana
 Anomala sieboldi
 Anomala sieversi
 Anomala silama
 Anomala simalurensis
 Anomala similis
 Anomala simillima
 Anomala similopyga
 Anomala simulans
 Anomala singularis
 Anomala sinica
 Anomala siniopyga
 Anomala smaragdina
 Anomala smetsi
 Anomala snizeki
 Anomala solida
 Anomala solisi
 Anomala somalina
 Anomala sordidula
 Anomala soror
 Anomala spatuliformis
 Anomala spiloptera
 Anomala spilopteroides
 Anomala splendida
 Anomala stalmansi
 Anomala stempelmanni
 Anomala stenodera
 Anomala sternitica
 Anomala stictopyga
 Anomala stigmatella
 Anomala stigmaticollis
 Anomala stigmipennis
 Anomala stillaticia
 Anomala straminea
 Anomala strigicollis
 Anomala strigodermoides
 Anomala studiosa
 Anomala suavis
 Anomala subaenea
 Anomala subita
 Anomala sublunalis
 Anomala subpilosa
 Anomala subridens
 Anomala subterfulva
 Anomala subterfusca
 Anomala subtomentella
 Anomala subtrinata
 Anomala subusta
 Anomala subvittata
 Anomala sucki
 Anomala sudanensis
 Anomala suklina
 Anomala sulana
 Anomala sulcatula
 Anomala sulcipennis
 Anomala sulcithorax
 Anomala sulselensis
 Anomala superflua
 Anomala surigana
 Anomala susca
 Anomala suturalis
 Anomala sylphis
 Anomala taeniana
 Anomala tahunensis
 Anomala taiwana
 Anomala takasagoensis
 Anomala takeshii
 Anomala tarowana
 Anomala tawetana
 Anomala techacapana
 Anomala tendinosa
 Anomala tenimberiana
 Anomala tenimbrica
 Anomala tenoriensis
 Anomala teretina
 Anomala terronoides
 Anomala tessellatipennis
 Anomala testaceipennis
 Anomala tetanotricha
 Anomala tetracrana
 Anomala thai
 Anomala thailandiana
 Anomala thoracica
 Anomala thoracophora
 Anomala tibialis
 Anomala tigibiensis
 Anomala timida
 Anomala tincticeps
 Anomala tinctipennis
 Anomala tinctiventris
 Anomala tindakua
 Anomala tolensis
 Anomala tolerata
 Anomala toliensis
 Anomala tolucana
 Anomala toxopei
 Anomala trabeata
 Anomala transvalensis
 Anomala transversa
 Anomala trapezifera
 Anomala triancistris
 Anomala triangularis
 Anomala trichia
 Anomala trichonota
 Anomala trichophora
 Anomala trichopyga
 Anomala tricolorea
 Anomala trigonopyga
 Anomala trillesi
 Anomala tristigma
 Anomala tristis
 Anomala trivirgata
 Anomala trochanterica
 Anomala truncata
 Anomala tryptica
 Anomala tuberculata
 Anomala ueleana
 Anomala ukerewia
 Anomala ulcerata
 Anomala umboniformis
 Anomala umbra
 Anomala uncata
 Anomala uncinata
 Anomala unicolor
 Anomala unicornis
 Anomala unilineata
 Anomala usambarica
 Anomala usambica
 Anomala ustulata
 Anomala ustulatipes
 Anomala uvirae
 Anomala vaga
 Anomala valida
 Anomala validipes
 Anomala vallisneria
 Anomala varians
 Anomala varicolor
 Anomala variegata
 Anomala variivestis
 Anomala variolata
 Anomala vatillum
 Anomala vayana
 Anomala vellicata
 Anomala velutina
 Anomala ventriosa
 Anomala venusta
 Anomala veraecrucis
 Anomala vespertilio
 Anomala vestigator
 Anomala vethi
 Anomala vetula
 Anomala vicenti
 Anomala vietipennis
 Anomala vietnamica
 Anomala vigilax
 Anomala villosella
 Anomala violaceipennis
 Anomala virens
 Anomala viridana
 Anomala viridiaenea
 Anomala viridibrunnea
 Anomala viridicostata
 Anomala viridimicans
 Anomala viridis
 Anomala viridisericea
 Anomala vitalisi
 Anomala vitis
 Anomala vittata
 Anomala vitticollis
 Anomala vittilatera
 Anomala vivax
 Anomala vivida
 Anomala volanda
 Anomala volsellata
 Anomala vuilletae
 Anomala vulcanicola
 Anomala wahnesi
 Anomala walkeri
 Anomala wallacei
 Anomala wapiensis
 Anomala warkapiensis
 Anomala waterstraati
 Anomala weberi
 Anomala wellmani
 Anomala werneri
 Anomala weyersi
 Anomala whiteheadi
 Anomala windrathi
 Anomala winkleri
 Anomala wituensis
 Anomala xanthochroma
 Anomala xantholoma
 Anomala xanthopleura
 Anomala xanthoptera
 Anomala xanthopyga
 Anomala xanthorrhoea
 Anomala xestopyga
 Anomala yersini
 Anomala yunnana
 Anomala zambesicola
 Anomala zapotensis
 Anomala zavattarii
 Anomala zerekoreensis
 Anomala zornella
 Anomala zumbadoi

Галерея

Ссылки 
 BugGuide Genus Anomala

Хлебные жуки и хрущики